Izquierda y derecha o izquierda-derecha pueden referirse a:

 En física, dirección relativa a la izquierda o a la derecha respecto a un observador
 Izquierda y derecha que designan diferentes quiralidades, independientemente de un observador (como en el guante izquierdo, los peces planos con los ojos a la izquierda, o los tornillos con rosca a la izquierda o a la derecha)
 Orientación izquierda y derecha
 Lateralidad izquierda y derecha
 Mano dominante izquierda y derecha
 Dominancia ocular izquierda y derecha
 Izquierda y derecha en política

Izquierda y derecha  también pueden referirse a:

Matemáticas 
 Izquierda y derecha (álgebra)
 Orientación (geometría)
 Límites a izquierda y derecha en cálculo y otros significados matemáticos

Otros significados 
 Escritura de derecha a izquierda
 Camino de la Mano Izquierda y Camino de la Mano Derecha, conceptos propios de círculos esotéricos

Libros 
 Izquierda y derecha en el Cosmos, obra de Martin Gardner

Véase también 
 Sinistral y dextral, los dos tipos de quiralidad (orientación) o dirección relativa en algunos campos científicos
 Diestra y siniestra, nombres de raíz latina para designar la izquierda y la derecha, usados especialmente en heráldica